Камешник — сельский посёлок в составе Михаленинского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

Располагается на левом берегу реки Ветлуги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Варнавинского района